1-я танковая армия () — оперативное объединение (танковая армия) сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны.

Создана 16 ноября 1940 года как 1-я танковая группа (). 6 октября 1941 года переименована в 1-ю танковую армию. С января по май 1942 года именовалась как армейская группа «Клейст» (). В июле 1944 года именовалась армейская группа «Раус» (). В августе-октябре 1944 года и в январе 1945 года именовалась армейская группа «Хайнрици» ().

Боевой путь 

Во время Французской кампании танковая группа «Клейст», в состав которой входили пять танковых дивизий из десяти, имевшихся у Германии, в мае-июне 1940 сыграла большую роль в разгроме англо-французских войск, что привело к капитуляции Франции и эвакуации английских войск.  

В апреле 1941 года участвовала в Балканской кампании (захват Югославии и Греции).

С 22 июня 1941 года — на Восточном фронте. К началу войны в составе 1 танковой группы Эвальда фон Клейста в составе 5 танковых дивизий находилось 769 танков, в том числе 219 PzKpfw II, 355 PzKpfw III и 100 PzKpfw IV. В составе группы армий «Юг» участвовала в операции «Барбаросса». Бои на Западной Украине, в районе Киева, в Донбасско-Ростовском сражении (район Таганрога и Ростова-на-Дону).

19 октября 1941 года 1-я танковая армия прорвалась к городу Сталино.

20 октября 1941 года 1-я танковая армия заняла Сталино.

Попытка 13-й немецкой танковой дивизии атаковать вдоль железной дороги Таганрог — Ростов-на-Дону была отбита.

Потерпела поражение в ходе Ростовской наступательной операции РККА.

В 1942 году — бои в районе Харькова, затем на Кубани и Северном Кавказе.

В 1943 году — бои в районе Харькова, затем на реке Днепр.

В марте 1944 года — бои в Каменец-Подольском котле, с потерями армия прорвалась на Западную Украину. В июле 1944 года отступила в Словакию.

В 1945 году — бои в Чехии.

Боевой состав

Командующие 
 генерал-полковник Эвальд фон Клейст, 16 ноября 1940 — 21 ноября 1942
 генерал-полковник Эберхард фон Макензен, 21 ноября 1942 — 29 октября 1943
 генерал-полковник Ханс-Валентин Хубе, 29 октября 1943 — 21 апреля 1944
 генерал пехоты Курт фон дер Шевалери, 21 апреля — 18 мая 1944
 генерал-полковник Эрхард Раус, 18 мая — 15 августа 1944
 генерал-полковник Готхард Хейнрици, 15 августа 1944 — 19 марта 1945
 генерал танковых войск Вальтер Неринг, 19 марта 1945 — 8 мая 1945

Примечания

Литература 
 James Lucas. Die Wehrmacht 1939—1945. Zahlen, Daten, Fakten. Tosa Verlagsgesellschaft, Wien, 2004, ISBN 3-85492-880-7

Танковые армии вермахта во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Участники Изюм-Барвенковской операции